Motociklistična Velika nagrada Nizozemske 1989 je bila deveta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1989. Potekala je 1. maja 1989.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989
1989